Världsmästerskapet i innebandy för damer 2015 var det tionde världsmästerskapet för damer och spelades mellan den 4 och 12 december 2015 i Tammerfors, Finland. 

Den 3 oktober 2011 beslutade Internationella innebandyförbundet att Finland skulle få arrangera mästerskapet. Städer som då kandiderade till arrangemanget var Esbo, Helsingfors, Tammerfors, Tavastehus och Villmanstrand.

Sverige vann turneringen, genom att finalbesegra Finland med 5-4 efter straffslag.

Gruppspel 

Alla tider är lokala (UTC+2).

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel 
Alla tider är lokala (UTC+2).

Playoff

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Placeringsmatcher 
Alla tider är lokala (UTC+2).

13:e–16:e plats

Semifinaler om plats 13–16

Match om 15:e plats

Match om 13:e plats

9:e–12:e plats

Semifinaler om plats 9–12

Match om 11:e plats

Match om 9:e plats

5:e–8:e plats

Semifinaler om plats 5–8

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Slutplaceringar

Poängligan 
Uppdaterad 2015-12-12

Referenser

Fotnoter

Externa länkar 

Framtida innebandy-turneringar på floorball.org

2015 i Finland
Innebandysäsongen 2015/2016
Internationella innebandytävlingar i Finland
2015
Sportevenemang i Tammerfors